Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van augustus 2012 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 augustus 2012.

Vrouwen 08